Бушинские () — старинный дворянский род шляхетского происхождения. Фамилия обязана своим происхождением топониму Буша [Busza] – в нынешней Винницкой области Украины, от которого они взяли своё название.

Busza M. w wojew. Braclawskiem ( na Podolu w pow. Jampolskim ) Lezy nad Morachwa, otoczone skalami, niegdys warowne I slawne w wojnach

Chmielnickiego. R 1652 Stefan Czarniecki miasto to boronione przez kozakow szturmem dobyl, pryczem calkowicie prawie zgorzalo I do 16.000 ludzi w niem zginelo, odtad tez zupelnie podupadlo. E.K. «Starozytnosci Polskie»,  Tom - 1, Poznan, 1842, str.114-115.

Буша, дер. Подольск. губ., при сліяніи Буши и Мурафы, вь старину – укр-ный гор. – 1654 г., при подавленіи возстанія Украины, взять Чарнецкимь, посль геройскаго сопротивленія. Тогда  малороссіяне зажгли дома и, прощаясь между собою, убивали друг друга. Оставшихся вь живыхь покончили поляки. Всего погибло болье 16 т. чел. обоего пола и всьхь возрастовь. ( Подробности: Kochowski – «Glimacter» ). «Енциклопедія  военныхь  и  морскихь  наукь Г.А. Леера »  Томь 1, С.- Петербургь – 1883, с. 554. 

Буша с. расположено въ гористой местности по теченію р. Мурафы. Ближайшая жел.-дор. ст. „Могилевъ" въ 30 вер., уЬздный гор. Ямполь въ 15 вер., почтово-телеграфное отдЬл. въ м. ЯругЬ въ 3 вер. МЬстность здоровая; почва чернозёмная. Поселенie—одно изъ давнихъ въ окрестности. Въ XVI в. Б. принадлежала Бушинскимъ, которые въ 1589 г. продали её Замойскимъ. Въ XVII в. Б. дЬлается городомъ, сильно укрЬпленнымъ какъ природою, такъ и скусствомъ. ЗдЬсь было двЬ укркЬленныхъ части города—нижняя и верхняя; въ нихъ было 7 церквей. Въ БушЬ въ 1617 г. былъ, заключенъ съ Турцией договоръ, по которому Польша отказалась отъ своего вліянія въ Молдаво-Валахіи. Во время польско-казацкихъ войнъ Буша, перешедшая въ руки казаков, была мЪстомъ repoiскихъ подвиговъ ихъ. Это было въ 1654 г. Казаки и pyccкie жители Буши и окрестностей заперлись въ городЬ и храбро защищались отъ многочисленных, враговъ, но когда не могли устоять противъ силы, то многие убивали себя самихъ; между прочимъ жена сотника Зависнаго убила своего мужа, а сама сЬла на бочку съ порохомь и взорвала себя. Многія женщины убивали дЬтей своихъ и себя, чтобы не достаться полякамъ. Несколько десятковъ русскихъ спрятались въ пещерЬ и тамъ погибли oт, дыма, несмотря на то, что поляки обещали помилованіе. Когда поляки завладели городомъ, то убили всЬхъ жителей. Церковь, существующая нынЬ въ БушЬ, сооружена въ 1756 г. тщаніемъ прихожанъ, зданіемъ деревянная, колокольня каменная, построена изъ старинной башни. "Приходы и церкви Подольской епархии". Под редакцией священника Ефимия Сецинского. 1901 г.  
  

die 8 Januar W ziemstwie Winnic. z grodu tegoz sub. Akta 1589 – 3 Januarii wyjetego zapisu od p. Buszynskiego i p. Bajbuzynej siostry tegoz na siedliszcze Busza nazwane w wojew.Braclaw. lezace J.W. Janowi Zamoyskiemu kanclerzowi i hetmanowi koron. prylegle granica z Kleszczowskimi i Oratowskimi gruntu za 800 kop gr. litew. przedazu – oblata.
Jablonowski Aleksandr “Zrodla dziejowe”-Warszawa-1894 , T.XX, s.120 . По иронии судьбы, известный польский актер и театральный режиссёр Густав Бушинский (Gustaw Buszynski 25 ноября 1888 -14 марта 1962) сыграл 1929 году, в Teatr Polski Warszawa в спектакле "Samuel Zborowski" того самого Яна Замойского (Kanclerz Jan Zamoyski), польского Канцлера и коронного гетмана, которому Бушинские продали свою часть Буши в 1589 году.

Под разными названиями Антополь, Пронск и т.д., поселение  Буша известно с XI столетия. В конце XIV-начале XV века, Великим Князем Литовским Витовтом, Буша была дана белорусско-литовским панам Кузам [Kuza], один из представителей древнего рода которых в 1241 году участвовал в битве с монголами при Легни́це [Legnica].  Некоторое время к именам добавлялось «z Businy», позднее представители рода взяли себе название BUSZYNSKI варианты написания различались.

BUSINSCY h. GRZYMALA z Businy, w wojewodztwie sieradzkiem. Swietosiaw Litwosz z Businy, wielkorzadca krakowski 1406 r., pisal sie potem z Kazanowa (obacz Kazanowscy). Gronostaj alias Wyszota z Bussiny, podrzadczy krakowski 1403r., rzadca Nowiego Miasta Кorczyna i Wislicy 1404 roku. kantor sandomierski 1410 r., starosta sandecki 1412 r.Mroczek de Lipki 1412 г., de Bussina 1413 г., podrzadczy krakowski, zaswiadcza 1424 r. szlachectwo swego wspolherbownika, Grzymaly z Biestrzykowic w Radomsku (Pis. Dz. Pol.IX. Pot.) Jan, biskup nazarenski, sufragan i kanonik gnieznienski 1526 г., umarl 1541 roku (Kor.; Star. Mon. i Ploc.Grodz. 5). Adam Boniecki. Herbarz Polski.

BUSINSKI h. GRZYMALA. Rodzina wielkopolska, pisala sie z Businy. Wyszota, starosta sandecki 1412 r. Jan., biskup nazarenski, sufragan i kanonik gnieznienski 1524 r. Bartlomiej w wojew. sieradzkiem 1607 r. Stanislaw 1611 r. Franciszek urodzony z Wolskiej kolo 1730 r. Byli na Litwie Businscy, a pisali sie Businski-Martyszkiewicz, nie wiem jednak, czy jednego pochodzenia z Businskimi wielkopolskimi. Stefan, general Bazylianow litewskich 1680 г., chcial ich nakionic do dawnych surowych regul zakonnych, a przekraczajacych ostro karal. (Uruski Seweryn «Rodzina. Herbarz szlachty polskiej. T.2»  – Warszawa). 

BUSZYNSCY z Buszyna, w wojewodztwie braclawskiem. Grzegorz i Maciej sprzedali 1628 r. Postolowskiemu za 200 kop groszy litewskich czesc Buszyna, spadla na nich po dziadzie ich Panasie (Wot. V B. f. 91). Andrzej, Wasil, Iwan i Halszka, dzieci Jerzego, procesuja sie 1646 r. z Oldakowskim о Maly Buszyniec (Bracl. XIII f. 515). Apotonia z Dowgierdow,zona Jana 1682 r. (Wol. IX f. 182). Stanislaw, lowczy zydaczowski, unmart 1673 r. Adam Boniecki. Herbarz Polski. 

BUSZYNSKI h. GRZYMALA. Timofiej Procilo w nagrode zaslug dostal od Witolda W. Ks. Lilewskiego (1350—1430) majatek Busze i Buszyne, od ktoryeh jego potomkowie wzieli nazwisko. Szymon, ziemianin braclawski, dostal od krola Stefana Batorego odnowienie zniszczonych przywilejow 1581 r. Aleksander w nagrode zaslug dostal od Zygnmnta III wlosc Ivankowska, w wojew. smolenskiem 1628 r. N., viceregent grodzki upicki 1791 r. Po Janic, synu Samuela, dziedzicu dobr w wojew. braclavskiem 1730 r., syn Antoni, dziedzic wsi Witowy, tego syn Kazimierz mial synov, Michala z synami: Piotrem, Heronimem i Antonim i Kajetana z synami: Jackiem i Jozefem, wylegitymowanych w Cesarstwie 1853 r. i zapisanych do ksiag szlachty gub. podolskiej. Ignacy, syn Jozefa, z synem Jodzefem i Aleksander, Lucyan, Gustav, Jozef i Otto, synowie Lucyana, wnukowie Klemensa, wylegitymowani w Cesarstwie 1839 r. i zapisani do ksiag szlachty gub. kowientskiej. (Uruski Seweryn «Rodzina. Herbarz szlachty polskiej. T.2»  – Warszawa).  

1)Buszynski  h. GRZYMALA, 1550;  Buszyn Kaniowski ( Br. Ur. ); Buszynski  h. SAS, 1514; ruskie ( Koryt. ).  //   Br. -  Borkowski Jerzy, Seweryn Hr. Dunin “ Rocznik szlachty polskij “ – Lwow – 1881 – 1883,16°, T-W 2.;  Borkowski Jerzy, Seweryn Hr. Dunin “Spis nazwisk szlachty polskij “ – Lwow – 1887, 8°;  Borkowski Jerzy, Seweryn Hr. Dunin “ Geneologia zyjacych rodow polskich “ – Lwow – 1894, 16° ; Ur. – Uruski Hr. Seweryn “ Rodzina, herbarz szlachty polskij “ – Warszawa.; Koryt. – Korytowski “Arcybiskupi gnieznienski. Pralaci, kanonicy “ – Gniezno – 1883 r.( Buszyn Kaniowski – Powiat Kaniowski, Wojewodztwo Kiowskie.; Ruskie – Powiat Ruski, Wojewodztwo Inflanckie. )“ Polska encyklopedja szlachecka “ – Tom IV – Warszawa – MCMXXXVI, s.312.

2) Buszynski -   w gnieznenskim  1511 ( L . B . Las . ) //  L . B . Las .  – Laski, Liber beneficiorum, tomow 2. Jerzy Sewer HR. Dunin – Borkowski “ Spis Nazwisk Szlachty Polskiej ” - Lwow – 1887, s.44.

        Buszynski  h. GRZYMALA, 1550;  Buszyn Kaniowski ( Br. Ur. ).

        Buszynski  h. PORAJ, 1571; Buszyn Sieradzki ( Wtg. ).

        Buszynski  h. SAS, 1514; ruskie ( Koryt. ).

        Buszowski  h. OSTOJA, 1774; latyczowski ( Wtg. ).

-------------------------------------------------------------------------

 Br. -  Borkowski Jerzy, Seweryn Hr. Dunin “ Rocznik szlachty polskij “ – Lwow – 1881 – 1883,16° , T-W 2.;

 Borkowski Jerzy, Seweryn Hr. Dunin “Spis nazwisk szlachty polskij “ – Lwow – 1887, 8°;

 Borkowski Jerzy, Seweryn Hr. Dunin “ Geneologia zyjacych rodow polskich “ – Lwow – 1894, 16° .

Ur. – Uruski Hr. Seweryn “ Rodzina, herbarz szlachty polskij “ – Warszawa.

Wtg. – Wittyg Wiktor i Dziadulewicz Stanislaw “ Nieznana szlachta polska i jej herby “ –Krakow –1908.

Koryt. – Korytowski “ Arcybiskupi gnieznienski. Pralaci, kanonicy “ – Gniezno – 1883 r.

----------------------------------------------------------------------------------------

  Buszyn Kaniowski – Powiat Kaniowski, Wojewodztwo Kiowskie.

  Buszyn Sieradzki – Powiat Sieradzki, Wojewodztwo Sieradzkie.

  Ruskie – Powiat Ruski, Wojewodztwo Inflanckie.

  Latyczowski – Powiat Latyczowski, Wojewodztwo Podolskie.     

  -----------------------------------------------------------------------------------------     

  В РГАДА, ф.286 Герольдмейстерская контора. On. 2.      

  Именной указатель: Бушинские, род: Кн. 113. Л. 612-616.     

  -----------------------------------------------------------------------------------------     

  В архиве Департамента Герольдии Правящего Сената Российской империи фонд №1343, опись 17, хранятся дела о причислении ко дворянству Бушинских губерний:

-Екатеринославской Дело №7483 (1852г.).

-Подольской Дело №7484 (1888-1890г.г.), №7485 (1895г.) [ИЗЪЯТО].

-Смоленской Дело №7486 (1822г.) [ИЗЪЯТО], №7487 (1856г.), №7488 (1857г.), №7489 (1858г.).

-Ковенской Дело №7490 (1895г.).

-Виленской Дело №7491 (1858-1883г.г.).   
   

-------------------------------------------------------------------------------------------     

Т. н. «Сборник неутвержденных гербов» В. К. Лукомского (Дело № 8 по составлению «Сборника неутверждённых гербов Российских дворянских родов» ((Материалы Гербового Отделения Сената) Главного Управления Архивным Делом Гербового Музея). Герб Бушинских. Описание выполнено по изображению на карточке в деле: "В золотом гербе черная крепостная стена с тремя башнями и открытыми серебряными воротами. В них на черном фоне стоит средневековый рыцарь в лазуревых латах с мечом и щитом. На его щите крест. Нашлемник - пять золотых страусовых перьев, на них три крепостные башни. Намет черный с золотом". (Польский герб „Гржимала“).

Польские роды Бушинских — гербов Гржимала, Порай, Сас и Buszyński. (http://gajl.wielcy.pl/herby_lista.php?query=9Buszyński&startp=0&herbcnt=4&lang=en)

--------------------------------------------------------------------------------------------

Смоленская ветвь Бушинских [Buszynski] сформировалась в первой половине XVII века (с 1628 г.), когда Александр Buszynski получил от надел в Воеводстве Смоленском, в Иванковском стане. Про него известно также, что он служил в гусарской хоругви. Aleksander w nagrode zaslug dostal od Zygnmnta III wlosc Ivankowska, w wojew. smolenskiem 1628r. (Uruski Seweryn «Rodzina. Herbarz szlachty polskiej. T.2»  – Warszawa). Sluzyl w choragwi husarskiej wojewody smolenskiego, zatem obecny w Smolensku, lecz nie w szeregach pospolitego ruszenia. Nie wiemy, dlaczego nie przyslal czeladnika. Jakub Brodacki «Choragiew Ziemska Smolenska 5 stycznia 1633 roku. Wykaz pocztow w ukladzie alfabetycznym (wg nazwisk), lacznie z tymi posesjonatami, ktorzy sluzyli pod znakami zacieznymi. Straty poniesione podczas oblezenia (po 5 stycznia 1633 roku). (Bibliotekа Jagiellonskiej BJ nr 906 s. 5 poz. 184)». 

Danina Aleksandra Buszynskiego
Aleksander Buszynski i Andrzej Klonowski otrzymuja wymiar wiosek Dubasicze, Worotnino, Synkowo i pustoszy Lipniki nad rzekami Owosc i Moszna we wlosci iwankowskiej. (Jag 906, s. 184 wg pierwotnej numeracji (skan 181)).
Zwraca uwage, iz nie wiadomo gdzie w obrebie tej daniny znajduje sie pustosz Lipniki z 8 wlokami Andrzeja Klonowskiego. (Jakub Brodacki http://smolensk.alchymista.pl 2015).

Adam Zareba mierniczy JKM wojewodztwa smolenskiego przysiegly.Czynie wiadomo tym pisaniem mojem, iz za przywilejem JKM PNM i za listem JW JMP Aleksandra Korwina Gosiewskiego wojewody smolenskiego, punskiego etc. starosty wiceadministratora, abym wymierzyl gruntu do paszni i osady zgodnego panu Buszynskiemu wlok szescdziesiat, mianowicie w wiosce Dubasiczach, Worotninie, Synkowie w wojewodztwie smolenskiem we wlosci iwankowskiej nad rzeka Owoscia i Moszna lezace.W temze obrebie pozostalego gruntu po rowny przy pustoszy Lipnikach wlok osm, ktorem oddal panu Andrzeju Klonowskiemu wedlug listu podawczego i tymze ograniczeniu zajelo z panem Buszynskiem nad rzeczka [Ruda]wka.Danina Aleksandra Buszynskiego. Tego gruntu wlok szesciudziesiat osmiu ograniczenie tak sie ma. Pierwsza sciana granice poczyna sie od rzeczki Moszny i od ujscia ruczaja wiosna ciekacego. Tem ruczajem w gore do drogi, ktora idzie z Mikicia na Worotnina, przy ktorej kopiec
narozny usypany na gruncie Wrotnina. Od tego kopca i drogi w stara sciane powracajac w lewo, ktora dzieli grunt Kosmowa pana Sebastiana Dabrowskiego. Ta sciana stara granica przez row i meszek, postepujac mimo pustoszke Synkowo. Ta stara granica [s. 185:] prosto idac przez wielki mech blotny do rzeczki Owosci. A rzeka Owoscia idac w niz do ujscia ruczaja Koklanki. Koklanka w gore w lewo przez stare mosciszcze Rzawiec ku wierzchowiu w nowa sciane przesieczona, przy ktorej u debu z rubiezami kopiec usypany, ktory dzieli grunt pana Krzysztofa [Buynieckiego] i p. Konina [powinno byc: Konona] Truniewskiego {granica pustosz Kromina}, przy drodze z Dorobuza do Smolenska idaca. Od tej drogi i kopca prosta sciana idac do kopca rogowego, ktory dzieli grunt PP. Truniowskich. Taz sciana w lewo, w wielki row. A rowem Suchodolem w rzeke Owosc. A Owoscia w niz, wedle sianozeci luhow krolewskich do wielkiego wiru i nowej sciany przesieczonej, przy ktorej na brzegu kopiec ze dwiema debami usypanemi i wedle niego klon z rubiezami wycietemi, ktory dzieli grunt JMP Jana Wojewodzkiego rotmistrza JKM. Taz sciana idac prostem trybem do drogi, ktora idzie z Margina [zapewne: Marynina] do Dubasiszcz, przy ktorej kopiec i sosna. Taz sciana w lewo z rubiezami w rzeczke Borowke w wierzch w ujscie rzeczki Prozowki. Prozowka w rzeczke Smorodynke. Smorodynka w gore do debu z rubiezami starej granice poczynku Chlopnina. Rubiezem Chlopninskiem stara granica zakrzywiona, ktora dzieli grunt dubaszczynski. Taz sciana stara granica idac wedle debow z rubiezami w ruczaj czarny. Ruczajem Czarnem w gore w stara granice chlopninska prosto idac do spornej niwy, na ktorej kopcow dwa, wedle dwoch iwyn usypane. Prosto idac do debu z rubiezami staremi i nowemi wycietemi, przy drodze, ktora idzie od Piaseczny do Chlopnina, przy ktorej kopiec na nowej scienie i starej przesieczonej, ktora dzieli grunt p. Grzybowskiego. Od tej
drogi i kopca prosto sciana idac w rzeczke Piaseczna, ktora wpada w rzeke Moszne*. A rzeka Moszna w gore do ujscia ruczaja Suchodolu, wiosna ciekacego. U ktorego sie pierwsza sciana granice zaczela i tam sie konczy. W tem ograniczeniu etc. Ktore to wlok szescdziesiat osm wymierzawszy i dostateczne ograniczenie uczyniwszy, podalem w moc dzierzenie panu Aleksandrowi Buszynskiemu i panu Klonowskiemu wlok osm. Od tej pomiary zostawujac same w sobie blota do paszni niezgodne i Borowine niektora Piaszczysta, pozytku nie czyniaca, nad tem brzegiem Owoscia, luhy sianozeci krolewskie i innych bojar, ktorychem nie zajal w pomiare, te sa wolne nad ten brzegiem Owoscia, przy ktorych luhach sianozeci starodawne dubaszczynskie nazwane malowskie odlegle i innych pustoszy zwyz pomienionych w starych rubiezach maja byc wolne koszone panu Buszynskiemu, krolewskich nie zajmujac. Co dla lepszej wiary i pewnosci dalem ten list moj z podpisem reki mej wlasnej i z moja
pieczecia. Pisan w Smolensku dnia osmnastego augusti roku tysiac szescset dwudziestego osmego.
 Notatka na marginesie: „za scia[na] ta [?] paszenna ku nowata [pu]stoszach Dwanie i Synki [pomie]niona Bpruzi [pia]szczysta wlok [dwie]scie, ktore w dalszej [nieczytelne] wojewody sm[olenskiego] i konfirmacji JKM. A Buszynski [nieczytelne] dac od JW JMP wojewody smolenskiego czas ograniczyc tych gruntow mnie [nieczytelne]”.Otagowany 1628.08.18, drzewo: sosna, drzewo: wierzba iwa, jag 906.181, ludzie: szlachcic Aleksander Buszynski, ludzie: szlachcic Andrzej Klonowski, ludzie: szlachcic Hieronim Truniowski, ludzie: szlachcic Jan Truniowski, ludzie: szlachcic Jan Wojewodzki, ludzie: szlachcic Kondrat Truniowski, ludzie: szlachcic Konon Truniowski, ludzie: szlachcic Mateusz Grzybowski, miejsce
Borowina Piaszczysta, miejsce sianozeci malowskie, miejsce: drzewo dab, miejscowosc Chlopnino (Хлопнино), miejscowosc Kosmowo, miejscowosc Piaseczna (Песочна), miejscowosc: pustosz Lipniki, miejscowosc: pustosz Marynino (Марьина), miejscowosc: wioska Dubasicze vel Dubaszyno (Дубашищи), miejscowosc: wioska Synkowo, miejscowosc: wioska Worotnino (Воротина), rzeczka Moszna (Мошня), rzeczka Owasc vel Owosc vel Wowosc (Волоцть), rzeczka Piaseczna (Песочна), rzeczka Prozowka (Березовка), rzeczka Rudawka szlachcic Sebastian Dabrowski, rzeczka Smrodynka vel Smorodynka (Смародинка), rzeka
Borowka (Боровка), rzeki ruczaj Koklanka (Кокланка), wlok 60, wlok 68, wlok 8, wlosc iwankowska. (Jakub Brodacki http://smolensk.alchymista.pl 2015).

Бушинские принимали участие в Отечественной войне 1812-1814 годов. Василий Михайлович Бушинский, пятидесятник из дворян Ельнинского уезда - в составе Смоленского дворянского ополчения. (И.П. Лесли "Смоленское дворянское ополчение 1812 г."). Бушинский 1-й Подпоручик Брянского пехотного полка, Бушинский 2-й Прапорщик 6-го Егерского полка.(Информационный ресурс по офицерам Российской Императорской армии Эпохи Отечественной войны 1812 года).

Stanisław Buszyński (3922) - в составе Особого польского легкоконного полка Гвардии Наполеона I (Józef Załuski "Wspomnienia o pułku lekkokonnym polskim gwardyi Napoleona I, przez cały czas od zawiązania pułku w roku 1807, aż do końca w roku 1814.").

----------------------------------------------------------------------------------------------

В кампанию 1904—1905 гг. против японцев участвовал Бушинский Владимир (вероятно, Бушинский Владимир Олимпиевич). По воспоминаниям Гейнце Н. Э. "В действующей армии" сотник Бушинский
(небезызвестный в Петербурге, как зять популярного, увеселителя-антрепренера Д. А. Полякова основателя заведений «Ливадии», «Аркадии», «Кинь Грусть», «Мавритании», «Виллы Родэ») был 
ординарцем генерала Ренненкампфа П.К. в боях под Ляояном. Вместе с начальником штаба полковником Российским, адъютантом есаулом Поповицким, хорунжим Гейлером вынес раненного в
ногу генерала с поля боя. Высочайшим приказом от 12 ноября утверждается пожалование Командующим 1-ю Маньчжурскою армиею орденов, за отличия в делах против японцев с 21 апреля по
19 июля 1904 года. Св. Анны 4-й степени с надписью «за храбрость» сотнику 2-го Аргунского полка Забайкальского казачьего войска Владимиру Бушинскому. Кроме того известно, что 35-й
пехотный Брянский генерал-адъютанта князя Горчакова полк, ставший "фамильным" для многих из Смоленских Бушинских с 1812 года, в кампанию 1904—1905 гг. участвовал в бою у д. Сихеян,
затем на Мотиенлинском перевале и у Ляндансяна 13—14 августа. Во время Ляоянского сражения роты Брянского полка находились в прикрытии артиллерии. В сражении на реке Шахэ два батальона 1 октября обороняли д. Ламатунь. В боях под Мукденом полк также был разбросан по разным пунктам.

Бушинские в I-й Мировой войне.

Газета «Русское слово» Пятница, 14-го августа 1915 г. N 187. Раненые в боях, помещенные в лазарет при сборном пункте «Краснаго Креста» в Анненгофской роще: Капит. Бушинский Владимир Олимпиевич.

Газета «Русское слово»  Воскресенье, 27-го сентября 1915г. N221. Раненые офицеры, прибывшие в Петроград. Бушинский Станислав (лаз. наследн. Сусловых, Екатерининский кан., 22).

Бушинский Петр Дмитриевич. Корнет. Во ВСЮР и Русской Армии до эвакуации Крыма. Галлиполиец. В фев. 1921 в Запасном кавалерийском дивизионе. Жена Ольга Андреевна. (Офицеры армейской кавалерии С.В. Волков)

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Бушинские в Гражданской войне.Членами военной организации в Красноярске являлись полковник Б.Г. Ляпунов, подполковники М.И. Мальчевский, В.Я. Мезин, штабс-капитаны В.В. Воскресенский, Труш, Черемнов, Черкашин, поручик Б.Н. Смирнов, подпоручики Н. и К. Соколовские, Бушинский, Добжинский, прапорщики Антонов, Головко, Пикулевич и Тихомиров. В подполье Нижнеудинска находились бывшие офицеры — член Государственной думы И.Н. Маньков, Г.В. Кузнецов, Н.В. Бонч-Осмоловский, А. Трофимов, А. Козловский и другие.Страницы истории. Трагедия русского офицерства на Енисее Александр ШЕКШЕЕВ,кандидат исторических наук Абакан 2015

Родословная роспись Смоленской ветви Бушинских по материалам архива Департамента Герольдии Правящего Сената Российской империи фонд №1343, опись 17 Дела №7487 (1856г.), №7488 (1857г.), №7489 (1858г.). 
Поколение 1

1. Бушинский [Buszynski] Александр

Aleksander w nagrode zaslug dostal od Zygnmnta III wlosc Ivankowska, w wojew. smolenskiem 1628 r. Uruski Seweryn «Rodzina. Herbarz szlachty polskiej. T.2».

Sluzyl w choragwi husarskiej wojewody smolenskiego, zatem obecny w Smolensku, lecz nie w szeregach pospolitego ruszenia. Nie wiemy, dlaczego nie przyslal czeladnika. Jakub Brodacki «Choragiew Ziemska Smolenska 5 stycznia 1633 roku. Wykaz pocztow w ukladzie alfabetycznym (wg nazwisk), lacznie z tymi posesjonatami, ktorzy sluzyli pod znakami zacieznymi. Straty poniesione podczas oblezenia (po 5 stycznia 1633 roku). (Bibliotekа Jagiellonskiej BJ nr 906 s. 5 poz. 184)».

Поколение 2

1.1. Бушинский [Buszynski] Степан (Stefan)

Сын: Бушинский Степан Степанович (1.1.1)

Поколение 3

1.1.1. Бушинский Степан Степанович

Род: Бушинские. Вёрстан поместьем в 1655(163) г. за услугу оказанную Князю Большому Петру Семеновичу Прозоровскому. За сим руку приложил вместо неграмотного Степана Бушинский Станислав. (Записано в сказках, поданных от Смоленского шляхетства 26 августа 175 года).

- В переписной Смоленской книге записано по смоленским стрельцам, что в 176 году за шляхтичем Степаном Бушинским в деревнях Погодилово и Леонтьево, Ельнинского стану значится: двор помещичий, два двора пустых, да пустоши, да леса, да пашни.  

- Во 2-й переписной книге того же 176 года написано за шляхтичем Степаном Бушинским значится треть д.Погодилово в Ельнинском стану, да д.Леонтьева.  

- Степану Бушинскому по Указу Великого Государя в 198 году 8 октября учинен оклад поместного новичнаго с придачею 920 чети денег. 

-в переписных книгах 186 года записано в Смоленском уезде Ивановском стане за Степаном Бушинским д. Кудрявцево. 

- а в 755 году по Указу ПС при разборе Смоленской шляхты, смоленские шляхтичи Афонасий и Матвей Осиповы Бушинские показали, что дед их Степан Степанов и отец Осип Степанов служили в полках смоленской шляхты, а они начали служить в том же полку смоленской шляхты с 744 года.. По данным РГАДА, ф. 145, on. 1, книга 6, 1665, 23 декабря. Л.165. Смоленская шляхта, которые служат в ротах. Ч.22 об. Третья рота смоленской шляхты. Степан Бущинский. Там же: РГАДА, ф. 145, on. 1, 1668 г., февраль, столбец 10. Разборный именной список 3-х статей шляхты. Л.22. 3-я статья Л. 24 об. Степан Бушинский. Федоров Б.Г. Смоленская шляхта, том 2 (Историческая библиотека Б.Г. Федорова) 2006. 

Отец: Бушинский Степан (Stefan)

Сын: Бушинский Осип(Иосиф) Степанович (1.1.1.1)

Сын: Бушинский Лаврен Степанович (1.1.1.2)

1.2.1. Бушинский (Buszynski) Войтех

В разборном списке Смоленской шляхты за 1679/80 год.

Сын: Бушинский (Buszynski) Михайла (1.2.1.1)

Поколение 4

1.1.1.1. Бушинский Осип(Иосиф) Степанович

РГАДА, ф. 145, on. 1, 1704 г., столбец 54. Именной список 1704 сентября 28 смоленской шляхте рейтарам и драгунам высланным на службу Великого Государя в поход. Л.15 об.3-й роты, 2статьи Осип Степанов сын Бушинской.. 1721 г. РГАДА, ф.286,дело 17. Список Смоленской шляхте началным и чиновным людям и редовой шляхте которые служат его великого государя службу конно тако ж заполочным и отставным. 1721. 5-я рота. Шляхта. Осип Степанов сын Бушинский.

Отец: Бушинский Степан Степанович (1.1.1)

Сын: Бушинский Андрей Осипович (1698-До 1750) (1.1.1.1.1)

Сын: Бушинский Пётр Осипович (1.1.1.1.2)

Сын: Бушинский Афонасий Осипович (1712-?) (1.1.1.1.3)

Сын: Бушинский Матвей Осипович (?(1728)-До ?(1786)) (1.1.1.1.4)

1.1.1.2. Бушинский Лаврен Степанович

Отец: Бушинский Степан Степанович (1.1.1)

Дочь: Кулаковская (Бушинская) Агафья Лаврентьевна (1.1.1.2.1)

Дочь: Суражевская (Бушинская) Евдокия Лаврентьевна (1.1.1.2.2)

1.2.1.1. Бушинский (Buszynski) Михайла

Разборный список Смоленской шляхты, упомянут в составе 5-й роты РГАДА, ф.145, on. 1, 1687г.. В Смоленской шляхты полку 5-й роты боярина Борис Петровича Шереметьева,участвовал в [Ыкерманском] походе 1695 года. РГАДА, ф.145, on. 1, 1695г.. Также упомянут в 5-й роте шляхты в 1700, 1704 годах. РГАДА, ф.145, on. 1, 1700 г., РГАДА, ф.145, on. 1, 1704г.

Отец: Бушинский (Buszynski) Войтех (1.2.1)

Сын: Бушинский (Buszynski) Фёдор (1.2.1.1.1)

Поколение 5

1.1.1.1.1. Бушинский Андрей Осипович (1698-До 1750)

Родился: 1698. Умер: До 1750. Продолжительность жизни: 52. Ельнинский уезд, Ивановского стану д.Кудрявцево.

Отец: Бушинский Осип(Иосиф) Степанович (1.1.1.1)

Жена: Бушинская (???) Марфа Яковлевна (1702-?)

Дочь: Бушинская Ксения Андреевна (1730-?) (1.1.1.1.1.1)

Сын: Бушинский Василий Андреевич (1732-?) (1.1.1.1.1.2)

Дочь: Бушинская Дарья Андреевна (1734-?) (1.1.1.1.1.3)

Дочь: Бушинская Катерина Андреевна (1739-?) (1.1.1.1.1.4)

Дочь: Бушинская Елена Андреевна (1742-?) (1.1.1.1.1.5)

1.1.1.1.2. Бушинский Пётр Осипович

Отец: Бушинский Осип(Иосиф) Степанович (1.1.1.1)

1.1.1.1.3. Бушинский Афонасий Осипович (1712-?)

Служил в полку Смоленской шляхты с 1744 года.

Отец: Бушинский Осип(Иосиф) Степанович (1.1.1.1)

Жена: Бушинская (???) Ефросинья Владимировна (1722-?)

Сын: Бушинский Степан Афонасьевич (1747-?) (1.1.1.1.3.1)

Сын: Бушинский Иван Афонасьевич (1749-?) (1.1.1.1.3.2)

Сын: Бушинский Михаил Афонасьевич (1750-?) (1.1.1.1.3.3)

Сын: Бушинский Василий Афонасьевич (1752-?) (1.1.1.1.3.4)

1.1.1.1.4. Бушинский Матвей Осипович (?(1728)-До ?(1786))

Родился: ?(1728). Умер: До ?(1786). Продолжительность жизни: 58.  Служил в полку Смоленской шляхты с 1744 года.

Отец: Бушинский Осип(Иосиф) Степанович (1.1.1.1)

Жена: Бушинская (???) Агафья (Марфа) Федоровна (1730-?)

Сын: Бушинский Иван Матвеевич (1752-?) (1.1.1.1.4.1)

Сын: Бушинский Павел Матвеевич (?(1755)-?) (1.1.1.1.4.2)

Сын: Бушинский Никита Матвеевич (1765-?) (1.1.1.1.4.3)

Сын: Бушинский Аввакум(Вакула) Матвеевич (1770-?) (1.1.1.1.4.4)

Сын: Бушинский Ефрем Матвеевич (1772-?) (1.1.1.1.4.5)

1.1.1.2.1. Кулаковская (Бушинская) Агафья Лаврентьевна

Отец: Бушинский Лаврен Степанович (1.1.1.2)

Муж: Кулаковский Николай

1.1.1.2.2. Суражевская (Бушинская) Евдокия Лаврентьевна

Отец: Бушинский Лаврен Степанович (1.1.1.2)

Муж: Суражевский ...

1.2.1.1.1. Бушинский (Buszynski) Фёдор

Список Смоленской шляхте началным и чиновным людям и редовой шляхте которые служат его великого государя службу конно тако ж заполочным и отставным.1721 и 1727 годы. В состае 2-й роты. РГДА, ф.286 дело 17.

Отец: Бушинский (Buszynski) Михайла (1.2.1.1)

Поколение 6

1.1.1.1.1.1. Бушинская Ксения Андреевна (1730-?)

Родилась: 1730. Умерла: ?

Отец: Бушинский Андрей Осипович (1698-До 1750) (1.1.1.1.1)

Мать: Бушинская (???) Марфа Яковлевна (1702-?)

1.1.1.1.1.2. Бушинский Василий Андреевич (1732-?)

Родился: 1732. Умер: ? Ельнинский уезд, Ивановского стану д.Кудрявцево. Смоленский шляхтич, помещик д.Кудрявцева, Ивановского стану. Венчаны 27 мая 1757 года в церкви с.Докукина, Ивановского стану, 1-м браком.

Отец: Бушинский Андрей Осипович (1698-До 1750) (1.1.1.1.1)

Мать: Бушинская (???) Марфа Яковлевна (1702-?)

Жена: Бушинская (Щелкан) Анастасия Ивановна. Шляхетная девица. Из старинного Шляхетского рода Щелканов, жалованных поместьем 19 ноября 1633 года от короля польского Владислава IV в лагере на Богдановой околице.

Сын: Бушинский Володимир Васильевич (1765-?) (1.1.1.1.1.2.1)

Сын: Бушинский Кондратий Васильевич (1770-?) (1.1.1.1.1.2.2)

Сын: Бушинский Михаил Васильевич (1772-?) (1.1.1.1.1.2.3)

1.1.1.1.1.3. Бушинская Дарья Андреевна (1734-?)

Родилась: 1734. Умерла: ?

Отец: Бушинский Андрей Осипович (1698-До 1750) (1.1.1.1.1)

Мать: Бушинская (???) Марфа Яковлевна (1702-?)

1.1.1.1.1.4. Бушинская Катерина Андреевна (1739-?)

Родилась: 1739. Умерла: ?

Отец: Бушинский Андрей Осипович (1698-До 1750) (1.1.1.1.1)

Мать: Бушинская (???) Марфа Яковлевна (1702-?)

1.1.1.1.1.5. Бушинская Елена Андреевна (1742-?)

Родилась: 1742. Умерла: ?

Отец: Бушинский Андрей Осипович (1698-До 1750) (1.1.1.1.1)

Мать: Бушинская (???) Марфа Яковлевна (1702-?)

1.1.1.1.3.1. Бушинский Степан Афонасьевич (1747-?)

Родился: 1747. Умер: ?

Отец: Бушинский Афонасий Осипович (1712-?) (1.1.1.1.3)

Мать: Бушинская (???) Ефросинья Владимировна (1722-?)

1.1.1.1.3.2. Бушинский Иван Афонасьевич (1749-?)

Родился: 1749. Умер: ?

Отец: Бушинский Афонасий Осипович (1712-?) (1.1.1.1.3)

Мать: Бушинская (???) Ефросинья Владимировна (1722-?)

1.1.1.1.3.3. Бушинский Михаил Афонасьевич (1750-?)

Родился: 1750. Умер: ?

Отец: Бушинский Афонасий Осипович (1712-?) (1.1.1.1.3)

Мать: Бушинская (???) Ефросинья Владимировна (1722-?)

1.1.1.1.3.4. Бушинский Василий Афонасьевич (1752-?)

Родился: 1752. Умер: ? Потомственный дворянин.

Отец: Бушинский Афонасий Осипович (1712-?) (1.1.1.1.3)

Мать: Бушинская (???) Ефросинья Владимировна (1722-?)

1.1.1.1.4.1. Бушинский Иван Матвеевич (1752-?)

Родился: 1752. Умер: ? Потомственный дворянин.

По его ходатайству Определением Смоленского Губернского Дворянских депутатов Собрания от 30 апреля 1795 года за древностью сего рода Бушинских решено внести их в

родословную книгу Смоленскую в 6-ю часть и дать положенную Грамоту.

Отец: Бушинский Матвей Осипович (?(1728)-До ?(1786)) (1.1.1.1.4)

Мать: Бушинская (???) Агафья (Марфа) Федоровна (1730-?)

Жена: Бушинская (Савицкая) Анна Михайловна (1765-?)

Дочь: Бушинская Прасковья Ивановна (1787-?) (1.1.1.1.4.1.1)

Сын: Бушинский Макарий (30(19).01.1787-?) (1.1.1.1.4.1.2)

Дочь: Бушинская Матрёна Ивановна (1791-?) (1.1.1.1.4.1.3)

Сын: Бушинский Антон (1792-?) (1.1.1.1.4.1.4)

Дочь: Бушинская Ефимья Ивановна (1796-?) (1.1.1.1.4.1.5)

Дочь: Бушинская Александра Ивановна (1799-?) (1.1.1.1.4.1.6)

1.1.1.1.4.2. Бушинский Павел Матвеевич (?(1755)-?)

Родился: ?(1755). Умер: ?

Отец: Бушинский Матвей Осипович (?(1728)-До ?(1786)) (1.1.1.1.4)

Мать: Бушинская (???) Агафья (Марфа) Федоровна (1730-?)

1.1.1.1.4.3. Бушинский Никита Матвеевич (1765-?)

Родился: 1765. Умер: ?  Потомственный дворянин.

Отец: Бушинский Матвей Осипович (?(1728)-До ?(1786)) (1.1.1.1.4)

Мать: Бушинская (???) Агафья (Марфа) Федоровна (1730-?)

Жена: Бушинская (Борщевская) Агафья Ивановна (1769-?)

Сын: Бушинский Василий Никитьевич (1794-?) (1.1.1.1.4.3.1)

1.1.1.1.4.4. Бушинский Аввакум(Вакула) Матвеевич (1770-?)

Родился: 1770. Умер: ? Потомственный дворянин.

Отец: Бушинский Матвей Осипович (?(1728)-До ?(1786)) (1.1.1.1.4)

Мать: Бушинская (???) Агафья (Марфа) Федоровна (1730-?)

1.1.1.1.4.5. Бушинский Ефрем Матвеевич (1772-?)

Родился: 1772. Умер: ?  Потомственный дворянин. Отец: Бушинский Матвей Осипович (?(1728)-До ?(1786)) (1.1.1.1.4)

Мать: Бушинская (???) Агафья (Марфа) Федоровна (1730-?)

Жена: Бушинская (???) Пелагея Яковлевна

Сын: Бушинский Фёдор Ефремович (20(08).02.1806-?) (1.1.1.1.4.5.1)

Поколение 7

1.1.1.1.1.2.1. Бушинский Володимир Васильевич (1765-?)

Родился: 1765. Умер: ? Потомственный дворянин.

Отец: Бушинский Василий Андреевич (1732-?) (1.1.1.1.1.2)

Мать: Бушинская (Щелкан) Анастасия Ивановна

1.1.1.1.1.2.2. Бушинский Кондратий Васильевич (1770-?)

Родился: 1770. Умер: ? Потомственный дворянин.

Отец: Бушинский Василий Андреевич (1732-?) (1.1.1.1.1.2)

Мать: Бушинская (Щелкан) Анастасия Ивановна

Жена: Бушинская (Подсацкая) Ефимья Павловна (1770-?)

Сын: Бушинский Иван Кондратьевич (1795-?) (1.1.1.1.1.2.2.1)

1.1.1.1.1.2.3. Бушинский Михаил Васильевич (1772-?)

Родился: 1772. Умер: ? Ельнинский уезд, Ивановского стану д.Кудрявцево. Потомственный дворянин. Венчался 07.02.1791 ст. в церкви села Докукина (первым браком). По метрическим книгам села Докукина в деревне Кудрявцове записано рождение 08.10.1765г – Михаила у шляхтича Василия Андреева Бушинского и Настасии Яковлевой. Восприемники: дьячок Федор Степанов и Дарья Андреева.

Отец: Бушинский Василий Андреевич (1732-?) (1.1.1.1.1.2)

Мать: Бушинская (Щелкан) Анастасия Ивановна

Жена: Бушинская (Дерюжинская) Гликерия (Лукерья) Афанасьевна (1775-?)

Сын: Бушинский Василий Михайлович (Около 1792-?) (1.1.1.1.1.2.3.1)

Дочь: Бушинская Марфа Михайловна (1794-?) (1.1.1.1.1.2.3.2)

Сын: Бушинский Павел Михайлович (17(06).11.1795-?) (1.1.1.1.1.2.3.3)

Сын: Бушинский Павел Михайлович (31(20).10.1797-До 1858) (1.1.1.1.1.2.3.4)

1.1.1.1.4.1.1. Бушинская Прасковья Ивановна (1787-?)

Родилась: 1787. Умерла: ?

Отец: Бушинский Иван Матвеевич (1752-?) (1.1.1.1.4.1)

Мать: Бушинская (Савицкая) Анна Михайловна (1765-?)

1.1.1.1.4.1.2. Бушинский Макарий (30(19).01.1787-?)

Родился: 30(19).01.1787. Умер: ? Потомственный дворянин. Продал свою часть имения Кудрявцово дядям своим Никите, Аввакуму и Ефрему Бушинским. По метрическим книгам села Докукина в деревне Кудрявцове записано рождение 19.01.1787 г Макара у шляхтича Ивана Матвеева Бушинского и Анны Михайловой. Восприемники: Матвей Иванов Савицкий и девица Мария Михайлова Жиркович.

Отец: Бушинский Иван Матвеевич (1752-?) (1.1.1.1.4.1)

Мать: Бушинская (Савицкая) Анна Михайловна (1765-?)

1.1.1.1.4.1.3. Бушинская Матрёна Ивановна (1791-?)

Родилась: 1791. Умерла: ?

Отец: Бушинский Иван Матвеевич (1752-?) (1.1.1.1.4.1)

Мать: Бушинская (Савицкая) Анна Михайловна (1765-?)

1.1.1.1.4.1.4. Бушинский Антон (1792-?)

Родился: 1792. Умер: ? Потомственный дворянин. Продал свою часть имения Кудрявцово дядям своим Никите, Аввакуму и Ефрему Бушинским.

Отец: Бушинский Иван Матвеевич (1752-?) (1.1.1.1.4.1)

Мать: Бушинская (Савицкая) Анна Михайловна (1765-?)

Жена: Бушинская (???) Екатерина Антонова

Сын: Бушинский Никита Антонович (14(02).04.1823-?) (1.1.1.1.4.1.4.1)

   Сын: Бушинский Василий Антонович (09(25).03(02).1825-?) (1.1.1.1.4.1.4.2)

1.1.1.1.4.1.5. Бушинская Ефимья Ивановна (1796-?)

Родилась: 1796. Умерла: ?

Отец: Бушинский Иван Матвеевич (1752-?) (1.1.1.1.4.1)

Мать: Бушинская (Савицкая) Анна Михайловна (1765-?)

1.1.1.1.4.1.6. Бушинская Александра Ивановна (1799-?)

Родилась: 1799. Умерла: ?

Отец: Бушинский Иван Матвеевич (1752-?) (1.1.1.1.4.1)

Мать: Бушинская (Савицкая) Анна Михайловна (1765-?)

1.1.1.1.4.3.1. Бушинский Василий Никитьевич (1794-?)

Родился: 1794. Умер: ? Место жительства: с.Николо-Словянка Смоленской губернии. Из дворян Ельнинского уезда. Род: Бушинские. В службе с 1819 г. в Брянском пехотном полку, рядовой. Подпрапорщик-13.03.1820г, прапорщик c 11.01.1825г., подпоручик c 15.09.1831г, поручик c 20.03.1833г. В чине штабс-капитана, участвовал в походе против польских мятежников 1837 г. Определением Смоленского ДДС от 5 марта 1856 года штабс-капитан Василий Никитин Бушинский с детьми внесен во 2-ю часть ДРК Смоленской губернии (дворянство военное).

Отец: Бушинский Никита Матвеевич (1765-?) (1.1.1.1.4.3)

Мать: Бушинская (Борщевская) Агафья Ивановна (1769-?)

Жена: Бушинская (???) Анна Васильевна

Сын: Бушинский Иван Васильевич (04(22).10(09).1836-?) (1.1.1.1.4.3.1.1)

Сын: Бушинский Андрей Васильевич (31(19).08.1837-?) (1.1.1.1.4.3.1.2)

Сын: Бушинский Дмитрий Васильевич (24(12).02.1850-?) (1.1.1.1.4.3.1.3)

1.1.1.1.4.5.1. Бушинский Фёдор Ефремович (20(08).02.1806-?)

Родился: 20(08).02.1806. Умер: ?. Место жительства: Смоленская губерния, Ельнинская окр., с.Докукина. Из дворян Ельнинского уезда. В военную службу вступил с 1822 года. Смоленского Тюремного Замка Смотритель.  Имел Знак отличия беспорочной службы за 20 лет. Получал жалования 294 рубля серебром в год. Из дворян Смоленской Губернии Ельнинсеого уезда.

- Воспитывался в доме родителей. - В службу вступил по экзамену в резервный батальон бывшего 20-го Егерского полка, Юнкером – 22.12.1823г.. - Портупей Юнкером – 09.03.1825г.. - Прапорщиком по экзамену – 01.02.1826г.. - При производстве в первый офицерский чин имел от роду 20 лет.. - Подпоручиком – 15.09.1831.. - Поручиком – 01.01.1833г.. - Переведен в состав Нижегородского пехотного полка – 07.09.1833г.. - Высочайшее благоволение за смотр войск при крепости Модине – 11.09.1833г.. - Высочайшее благоволение за корпусное учение, произведенное там же – 12.09.1833г.. - Высочайшее благоволение за смотр 2-х батальонов Нижегородского полка при Новосергиевской крепости . – 05.10.1835г.. - Штабс Капитаном – 20.09.1838г.. - Уволен от службы с мундиром – 10.04.1839г.. - Определен в г. Поречеве Смотрителем Тюремного Замка – 14.08.1841г.. - Награждён знаком беспорочной службы за 15 лет – 22.08.1846.. - Переведен в том же звании в Рославль – 09.11.1849.. - Награждён знаком беспорочной службы за 20 лет – 22.08.1850.. - Переведен в том же звании в Смоленск – 26.01.1851.. Указ ПС от 30 января 1853г, № 1089 внести Бушинского Федора Ефремовича с детьми во 2-ю часть ДРК.. Указ ПС от 31 января 1858г, № 541 о переносе из 2-й части ДРК в 6-ю часть, сопричислив их к древнему роду Бушинских. 

Отец: Бушинский Ефрем Матвеевич (1772-?) (1.1.1.1.4.5)

Мать: Бушинская (???) Пелагея Яковлевна

Жена: Бушинская (Беляничева) Евдокия

Сын: Бушинский Олимп Фёдорович (22(10).11.1842-?) (1.1.1.1.4.5.1.1)

Дочь: Бушинская (???) Евдокия Федоровна (03(20).03(02).1844-?) (1.1.1.1.4.5.1.2)

Сын: Бушинский Николай Фёдорович (08(26).12(11).1845-?) (1.1.1.1.4.5.1.3)

Поколение 8

1.1.1.1.1.2.2.1. Бушинский Иван Кондратьевич (1795-?)

Родился: 1795. Умер: ? Род: Бушинские. Потомственный дворянин.

Отец: Бушинский Кондратий Васильевич (1770-?) (1.1.1.1.1.2.2)

Мать: Бушинская (Подсацкая) Ефимья Павловна (1770-?)

Жена: Бушинская (???) Агафья Ивановна

Сын: Бушинский Григорий Иванович (02(20).12(11).1824-?) (1.1.1.1.1.2.2.1.1)

Сын: Бушинский Фёдор Иванович (20(08).04.1832-?) (1.1.1.1.1.2.2.1.2)

1.1.1.1.1.2.3.1. Бушинский Василий Михайлович (Около 1792-?)

Родился: Около 1792. Умер: ? Род: Бушинские. Потомственный дворянин. Участник Отечественной войны 1812 года. Пятидесятник из дворян Ельнинского уезда. (Книга Лесли И.П. "Смоленское Дворянское ополчение 1812 г.").

Отец: Бушинский Михаил Васильевич (1772-?) (1.1.1.1.1.2.3)

Мать: Бушинская (Дерюжинская) Гликерия (Лукерья) Афанасьевна (1775-?)

1.1.1.1.1.2.3.2. Бушинская Марфа Михайловна (1794-?)

Родилась: 1794. Умерла: ?. Род: Бушинские

Отец: Бушинский Михаил Васильевич (1772-?) (1.1.1.1.1.2.3)

Мать: Бушинская (Дерюжинская) Гликерия (Лукерья) Афанасьевна (1775-?)

1.1.1.1.1.2.3.3. Бушинский Павел Михайлович (17(06).11.1795-?)

Родился: 17(06).11.1795. Умер: ?  Потомственный дворянин. Род: Бушинские. Села Докукина Ельнинского уезда метрические книги - 06.11.1795 года у шляхтича сельца Кудрявцова Михаила Васильева. Бушинского и жены его Гликерии Афонасьевой родился сын Павел, крещен того же числа. Восприемники: шляхтич сельца Кудрявцова Афонасий Анисимов и шляхетская жена Агафья Иванова.

Отец: Бушинский Михаил Васильевич (1772-?) (1.1.1.1.1.2.3)

Мать: Бушинская (Дерюжинская) Гликерия (Лукерья) Афанасьевна (1775-?)

Жена: Бушинская (???) Дарья Александровна

Сын: Бушинский Михаил Павлович (02(20).12(11).1824-?) (1.1.1.1.1.2.3.3.1)

Сын: Бушинский Фёдор Павлович (20(08).06.1826-?) (1.1.1.1.1.2.3.3.2)

1.1.1.1.1.2.3.4. Бушинский Павел Михайлович (31(20).10.1797-До 1858)

Родился: 31(20).10.1797. Умер: До 1858. Продолжительность жизни: 60. Место жительства: Смоленская губ., Ельнинский уезд, Ивановского стану д.Кудрявцево. Потомственный дворянин. Из дворян Ельнинского уезда Смоленской губернии. Род: Бушинские. Села Докукина Ельнинского уезда метрические книги - 20.10.1797 года у шляхтича сельца Кудрявцова Михаила Васильева. Бушинского и жены его Гликерии Афонасьевой родился сын Павел. Восприемники: Прапорщик Афонасий Анисимов и дворовая жена Васса Андреева.

Отец: Бушинский Михаил Васильевич (1772-?) (1.1.1.1.1.2.3)

Мать: Бушинская (Дерюжинская) Гликерия (Лукерья) Афанасьевна (1775-?)

Жена: Бушинская (???) Фиона Ефремовна

Сын: Бушинский Петр Павлович (17(05).10.1846-?) (1.1.1.1.1.2.3.4.1)

Сын: Бушинский Евграф Павлович (21(09).12.1854-?) (1.1.1.1.1.2.3.4.2)

1.1.1.1.4.1.4.1. Бушинский Никита Антонович (14(02).04.1823-?)

Родился: 14(02).04.1823. Умер: ? Род: Бушинские. Потомственный дворянин.

Отец: Бушинский Антон (1792-?) (1.1.1.1.4.1.4)

Мать: Бушинская (???) Екатерина Антоновна

1.1.1.1.4.1.4.2. Бушинский Василий Антонович (09(25).03(02).1825-?)

Родился: 09(25).03(02).1825. Умер: ? Род: Бушинские. Потомственный дворянин. Свидетельство о записи в метрических книга села Докукина Ельнинского. уезда: 25.02.1825г – родился Василий (крещен 29-го мая) у дворянина сельца Кудрявцова Антония Иванова Бушинского и жены его Екатерины Антоновой. Восприемники: сельца Кудрявцова дворянин Павел Михайлов Бушинский и дворянская дочь, девица Ефросинья Федорова Дерюжинская.

Отец: Бушинский Антон (1792-?) (1.1.1.1.4.1.4)

Мать: Бушинская (???) Екатерина Антоновна

1.1.1.1.4.3.1.1. Бушинский Иван Васильевич (04(22).10(09).1836-?)

Родился: 04(22).10(09).1836. Умер: ? Род: Бушинские. Потомственный дворянин.

Отец: Бушинский Василий Никитьевич (1794-?) (1.1.1.1.4.3.1)

Мать: Бушинская (???) Анна Васильевна

1.1.1.1.4.3.1.2. Бушинский Андрей Васильевич (31(19).08.1837-?)

Родился: 31(19).08.1837. Умер: ? Род: Бушинские. Потомственный дворянин.

Отец: Бушинский Василий Никитьевич (1794-?) (1.1.1.1.4.3.1)

Мать: Бушинская (???) Анна Васильевна

1.1.1.1.4.3.1.3. Бушинский Дмитрий Васильевич (24(12).02.1850-?)

Родился: 24(12).02.1850. Умер: ? Род: Бушинские. Потомственный дворянин.

Отец: Бушинский Василий Никитьевич (1794-?) (1.1.1.1.4.3.1)

Мать: Бушинская (???) Анна Васильевна

1.1.1.1.4.5.1.1. Бушинский Олимп Фёдорович (22(10).11.1842-?)

Родился: 22(10).11.1842. Умер: ? Род: Бушинские. Потомственный дворянин.

Отец: Бушинский Фёдор Ефремович (20(08).02.1806-?) (1.1.1.1.4.5.1)

Мать: Бушинская (Беляничева) Евдокия

Сын: Бушинский Владимир Олимпиевич (1.1.1.1.4.5.1.1.1)

1.1.1.1.4.5.1.2. Бушинская (???) Евдокия Федоровна (03(20).03(02).1844-?)

Родилась: 03(20).03(02).1844. Умерла: ? Род: Бушинские. Потомственная дворянка.

Отец: Бушинский Фёдор Ефремович (20(08).02.1806-?) (1.1.1.1.4.5.1)

Мать: Бушинская (Беляничева) Евдокия

1.1.1.1.4.5.1.3. Бушинский Николай Фёдорович (08(26).12(11).1845-?)

Родился: 08(26).12(11).1845. Умер: ? Род: Бушинские. Потомственный дворянин.

Отец: Бушинский Фёдор Ефремович (20(08).02.1806-?) (1.1.1.1.4.5.1)

Мать: Бушинская (Беляничева) Евдокия

Поколение 9

1.1.1.1.1.2.2.1.1. Бушинский Григорий Иванович (02(20).12(11).1824-?)

Родился: 02(20).12(11).1824. Умер: ? Род: Бушинские. Села Докукина Ельнинского уезда метрические книги - 20.11.1824 года у дворянина сельца Кудрявцова, Ивана Кондратьева Бушинского и жены его Агафьи Ивановой родился сын Григорий, крещен 21.11.1824г. Восприемники: священник села Докукина Матвей Жеребцов и сельца Рудлова дворовая жена Пелагея Карпова.. Поступил в Смоленский батальон военных кантонистов 1840 г.

Отец: Бушинский Иван Кондратьевич (1795-?) (1.1.1.1.1.2.2.1)

Мать: Бушинская (???) Агафья Ивановна

1.1.1.1.1.2.2.1.2. Бушинский Фёдор Иванович (20(08).04.1832-?)

Родился: 20(08).04.1832. Умер: ? Род: Бушинские. Села Докукина Ельнинского уезда метрические книги - 08.04.1832 года у не служащего дворянина сельца Кудрявцова Ивана Кондратьева Бушинского и жены его Агафьи Ивановой родился сын Федор. Восприемники: священник села Докукина Матвей Жеребцов и сельца Кудрявцева не служащего Коллежского Регистратора Анисима Иванова Скугаревского жена Домника Васильева.. Поступил в Смоленский батальон военных кантонистов 1840 г.

Отец: Бушинский Иван Кондратьевич (1795-?) (1.1.1.1.1.2.2.1)

Мать: Бушинская (???) Агафья Ивановна

1.1.1.1.1.2.3.3.1. Бушинский Михаил Павлович (02(20).12(11).1824-?)

Родился: 02(20).12(11).1824. Умер: ? Потомственный дворянин. Род: Бушинские. Села Докукина Ельнинского уезда метрические книги - 12.11.1824 года у дворянина сельца Кудрявцова Павла Михайлова Бушинского и жены его Дарьи Александровой родился сын Михаил. Восприемники: дворянин Николай Георгиев Козловский и дворянская дочь, девица Наталья Иванова Жиркевич.

Отец: Бушинский Павел Михайлович (17(06).11.1795-?) (1.1.1.1.1.2.3.3)

Мать: Бушинская (???) Дарья Александровна

1.1.1.1.1.2.3.3.2. Бушинский Фёдор Павлович (20(08).06.1826-?)

Родился: 20(08).06.1826. Умер: ? Потомственный дворянин. Род: Бушинские. Села Докукина Ельнинского уезда метрические книги - 08.06.1826 года у дворянина сельца Кудрявцова Павла Михайлова Бушинского и жены его Дарьи Александровой родился сын Федор, крещен 09.06.1826г. Восприемники: священник села Докукина Матвей Жеребцов и дворянская жена Дарья Иванова Жиркевич.

Отец: Бушинский Павел Михайлович (17(06).11.1795-?) (1.1.1.1.1.2.3.3)

Мать: Бушинская (???) Дарья Александровна

1.1.1.1.1.2.3.4.1. Бушинский Петр Павлович (17(05).10.1846-?)

Родился: 17(05).10.1846. Умер: ? Род: Бушинские

Отец: Бушинский Павел Михайлович (31(20).10.1797-До 1858) (1.1.1.1.1.2.3.4)

Мать: Бушинская (???) Фиона Ефремовна

1.1.1.1.1.2.3.4.2. Бушинский Евграф Павлович (21(09).12.1854-?)

Родился: 21(09).12.1854. Умер: ?. Место жительства: Смоленск, ул.Среднемоховая, собственный дом. Род: Бушинские. Потомственный дворянин Ельнинского уезда Смоленской губернии.

Отец: Бушинский Павел Михайлович (31(20).10.1797-До 1858) (1.1.1.1.1.2.3.4)

Мать: Бушинская (???) Фиона Ефремовна

Жена: Бушинская (???) Надежда Павловна

Сын: Бушинский Александр Евграфович (01(19).12(11).1881-19(07).10.1884) (1.1.1.1.1.2.3.4.2.1)

Сын: Бушинский Пётр Евграфович (17(05).10.1883-18.06.1975) (1.1.1.1.1.2.3.4.2.2)

Дочь: Бушинская Анастасия Евграфовна (07(26).11(10).1886-?) (1.1.1.1.1.2.3.4.2.3)

Дочь: Бушинская Клавдия Евграфовна (28(16).12.1888-?) (1.1.1.1.1.2.3.4.2.4)

Дочь: Бушинская Евфросинья Евграфовна (07(25).10(09).1890-?) (1.1.1.1.1.2.3.4.2.5)

Сын: Бушинский Виктор Евграфович (23(11).04.1893-29.04.1938) (1.1.1.1.1.2.3.4.2.6)

Дочь: Бушинская Варвара Евграфовна (13(01).12.1894-09(28).04(03).1895) (1.1.1.1.1.2.3.4.2.7)

1.1.1.1.4.5.1.1.1. Бушинский Владимир Олимпиевич

Родился: ?. Умер: ? Место жительства: Россия, Кронштадт, при крепостной артиллерии 1901. Род: Бушинские. Штаб-ротмистр кавалерии. В 1909 году - 3-й уланский Смоленский Императора

Александра III полк Александровский штаб (близ г.Вилковишки).

Отец: Бушинский Олимп Фёдорович (22(10).11.1842-?) (1.1.1.1.4.5.1.1)

Поколение 10

1.1.1.1.1.2.3.4.2.1. Бушинский Александр Евграфович (01(19).12(11).1881-19(07).10.1884) Родился: 01(19).12(11).1881. Умер: 19(07).10.1884. Продолжительность жизни: 2. Место жительства: Смоленск. Род: Бушинские. Потомственный дворянин. Крещен 20 ноября 1881 года в Петропавловской церкви г.Смоленска. Восприемники при крещении – отставной коллежский асессор Стефан Фомич Черневский и унтер-офицера Феликса Оскеровича Фарьяшевского (так в документе) жена Наталья Петровна;. Александр умер 7 октября 1884 года в возрасте 3-х лет от «скарлатины», похоронен 9 октября на Тихвинском кладбище, запись № 90;

Отец: Бушинский Евграф Павлович (21(09).12.1854-?) (1.1.1.1.1.2.3.4.2)

Мать: Бушинская (???) Надежда Павловна

1.1.1.1.1.2.3.4.2.2. Бушинский Пётр Евграфович (17(05).10.1883-18.06.1975)

Родился: 17(05).10.1883. Умер: 18.06.1975. Продолжительность жизни: 91. Место жительства: Смоленск, Спасская улица, дом Голенкина Петра Ивановича. Сотрудник Госбанка. Род: Бушинские. Потомственный дворянин. 5 (крещен 15) октября 1883 года, запись № 89, ПЕТР;. восприемники при крещении – дорогобужский дворянин Евгений Илларионович Волочанинов и отставного унтер-офицера Феликса Иосифовича Фаришевского (так в документе) жена Наталья Дмитриевна (так в документе);. . 1910 г. – неимеющий чина, помощник бухгалтера 3-го разряда Смоленского отделения Государственного банка; 1911 г. – коллежский регистратор, помощник бухгалтера 3-го разряда Смоленского отделения Государственного банка;. 1912-1915 г. – губернский секретарь, помощник бухгалтера 1-го разряда Смоленского отделения Государственного банка.. В 1912-1913 гг. проживал – 2-я часть города, Покровская ул., дом Демьянова; в 1914-1915 гг. – Графский пер., д. Шевелева. После революции продолжил работать в банке. За работу по эвакуации банка в г.Камышин в июле 1941 года и восстановление деятельности Банка после освобождения Смоленска в сентябре 1943 года, был награждён орденом Ленина.

Отец: Бушинский Евграф Павлович (21(09).12.1854-?) (1.1.1.1.1.2.3.4.2)

Мать: Бушинская (???) Надежда Павловна

Жена: Бушинская (Голенкина) Валентина Петровна (23.02.1888-03.11.1954)

Дочь: Лебедева (Бушинская) Мария (Маруся) Петровна (04.08.1912-12.02.2007) (1.1.1.1.1.2.3.4.2.2.1)

Сын: Бушинский Борис Петрович (24.07.1915-09.11.2000) (1.1.1.1.1.2.3.4.2.2.2)

Сын: Бушинский Игорь Петрович (19.02.1918-17.03.1989) (1.1.1.1.1.2.3.4.2.2.3)

1.1.1.1.1.2.3.4.2.3. Бушинская Анастасия Евграфовна (07(26).11(10).1886-?)

Родилась: 07(26).11(10).1886. Умерла: ? Место жительства: Россия, Смоленск. Род: Бушинские. Потомственная дворянка. 26 (крещена 26) октября 1886 года, запись № 131, АНАСТАСИЯ;.

Восприемники при крещении – Смоленского уезда дворянин Владимир Викентьевич Волков и смоленская почетная гражданская жена (так в документе) Татьяна Егоровна Кононова;.

Отец: Бушинский Евграф Павлович (21(09).12.1854-?) (1.1.1.1.1.2.3.4.2)

Мать:Бушинская (???) Надежда Павловна

1.1.1.1.1.2.3.4.2.4. Бушинская Клавдия Евграфовна (28(16).12.1888-?)

Родилась: 28(16).12.1888. Умерла: ? Место жительства: Россия, Смоленск. Род: Бушинские. Потомственная дворянка. 16 (крещена 18) декабря 1888 года, запись № 147, КЛАВДИЯ;.

восприемники при крещении – Смоленского уезда дворянин Владимир Викентьевич Волков и Ельнинского уезда, села Лучеса почетная гражданка Татьяна Егоровна Кононова;

Отец: Бушинский Евграф Павлович (21(09).12.1854-?) (1.1.1.1.1.2.3.4.2)

Мать: Бушинская (???) Надежда Павловна

1.1.1.1.1.2.3.4.2.5. Бушинская Евфросинья Евграфовна (07(25).10(09).1890-?)

Родилась: 07(25).10(09).1890. Умерла: ? Место жительства: Россия, Смоленск. Род: Бушинские. Потомственная дворянка. 25 (крещена 30) сентября 1890 года, запись № 96, ЕВФРОСИНЬЯ;.

восприемники при крещении – Смоленского уезда, Корохоткинской волости запасной унтер-офицер Флор Хрисанфович Бложкин и смоленская мещанская девица Мария Ивановна Краснопольская;

Отец: Бушинский Евграф Павлович (21(09).12.1854-?) (1.1.1.1.1.2.3.4.2)

Мать: Бушинская (???) Надежда Павловна

1.1.1.1.1.2.3.4.2.6. Бушинский Виктор Евграфович (23(11).04.1893-29.04.1938)

Родился: 23(11).04.1893. Умер: 29.04.1938 (Расстрелян). Продолжительность жизни: 45. Место жительства: Россия, Смоленск. Главный инженер на строительстве автодороги N 199. Род: Бушинские. Потомственный дворянин. 11 (крещен 16) апреля 1893 года, запись № 43, ВИКТОР; восприемники при крещении – Духовщинского уезда, села Трисвятье священник Алексей Васильевич Наседкин и смоленская мещанка Мария Ивановна Краснопольская; Арестован 27 июня 1937 г. УГБ УНКВД Западной обл. . Приговорен: выездная сессия Военной коллегии ВС СССР 29 апреля 1938 г., обв.: 58 - 7, 8, 11. Приговор: расстрел. Расстрелян 29 апреля 1938 г. Реабилитирован 11 мая 1957 г. Верховный суд РСФСР

Отец: Бушинский Евграф Павлович (21(09).12.1854-?) (1.1.1.1.1.2.3.4.2)

Мать: Бушинская (???) Надежда Павловна

1.1.1.1.1.2.3.4.2.7. Бушинская Варвара Евграфовна (13(01).12.1894-09(28).04(03).1895)

Родилась: 13(01).12.1894. Умерла: 09(28).04(03).1895. Продолжительность жизни: 3 месяца. Место жительства: Россия, Смоленск. Род: Бушинские. Потомственная дворянка. 1 (крещена 5)

декабря 1894 года, запись № 131, ВАРВАРА;. восприемники при крещении – города Белый мещанин Иван Яковлевич Пузин и смоленская мещанка Мария Ивановна Федорова;. Варвара

умерла 28 марта 1895 года в возрасте 4 месяца от «младенческой болезни», похоронена 30 марта на Тихвинском кладбище, запись № 36.

Отец: Бушинский Евграф Павлович (21(09).12.1854-?) (1.1.1.1.1.2.3.4.2)

Мать: Бушинская (???) Надежда Павловна

Поколение 11

1.1.1.1.1.2.3.4.2.2.1. Лебедева (Бушинская) Мария (Маруся) Петровна (04.08.1912-12.02.2007)

Родилась: 04.08.1912. Умерла: 12.02.2007. Продолжительность жизни: 94. Место жительства: Россия, Ленинград. Род: Бушинские. Потомственная дворянка. 15 (крещена 22) июля 1912 года, запись № 12, МАРИЯ;. восприемники при крещении – потомственный дворянин Евграф Павлович Бушинский и дочь дьякона Спасо-Преображенской церкви города Смоленска Ольга Петровна Голенкина;

Отец: Бушинский Пётр Евграфович (17(05).10.1883-18.06.1975) (1.1.1.1.1.2.3.4.2.2)

Мать: Бушинская (Голенкина) Валентина Петровна (23.02.1888-03.11.1954)

Муж: Лебедев Николай

Дочь: Бурцева (Лебедева) Марианна (Ляля) Николаевна (1.1.1.1.1.2.3.4.2.2.1.1)

1.1.1.1.1.2.3.4.2.2.2. Бушинский Борис Петрович (24.07.1915-09.11.2000)

Родился: 24.07.1915. Умер: 09.11.2000. Продолжительность жизни: 85. Место жительства: Россия, Омск. Род: Бушинские. Потомственный дворянин. 11 июля (крещен 4) августа 1915

года, запись № 12, БОРИС;. восприемники при крещении – потомственный дворянин Евграф Павлович Бушинский и дочь дьякона Спасо-Преображенской церкви города Смоленска Ольга

Петровна Голенкина.

Отец: Бушинский Пётр Евграфович (17(05).10.1883-18.06.1975)

(1.1.1.1.1.2.3.4.2.2) 

Мать: Бушинская (Голенкина) Валентина Петровна (23.02.1888-03.11.1954)

Жена: Бушинская Елена Прокопьевна (01.05.1914-18.07.2005) Кавалер ордена Ленина.

Дочь: Фомина (Бушинская) Анна Борисовна (25.11.1942) (1.1.1.1.1.2.3.4.2.2.2.1)

Сын: Бушинский Дмитрий Борисович (05.10.1946-11.06.1996) (1.1.1.1.1.2.3.4.2.2.2.2)

1.1.1.1.1.2.3.4.2.2.3. Бушинский Игорь Петрович (19.02.1918-17.03.1989)

Родился: 19.02.1918. Умер: 17.03.1989, Москва. Продолжительность жизни: 71. Род: Бушинские. Потомственный дворянин. Место жительства: Россия, Москва. Полковник в отставке, инженер-оружейник. Участвовал в проектировании и модификациях 7,62 мм автомата Калашникова - "Изделия АК" в составе группы: Бушинский И.П., Калашников М.Т., Крупин В.В., Афанасов Н.А., Харьков Б.А., Смирнов Е.И., Дейкин В.С., Сухицкий С.Н. (сохранена последовательность документа).

Отец: Бушинский Пётр Евграфович (17(05).10.1883-18.06.1975) (1.1.1.1.1.2.3.4.2.2)

Мать: Бушинская (Голенкина) Валентина Петровна (23.02.1888-03.11.1954)

Жена: Бушинская (Харламова) Анна Федоровна (18.08.1921-07.08.2013)

Сын: Бушинский Валентин Игоревич (24.07.1944) (1.1.1.1.1.2.3.4.2.2.3.1)

Дочь: Перевалова (Бушинская) Марианна Игоревна (27.09.1945) (1.1.1.1.1.2.3.4.2.2.3.2)

Поколение 12

1.1.1.1.1.2.3.4.2.2.1.1. Бурцева (Лебедева) Марианна (Ляля) Николаевна

Родилась: ? Место жительства: Россия, Ленинград

Отец: Лебедев Николай

Мать: Лебедева (Бушинская) Мария (Маруся) Петровна (04.08.1912-12.02.2007) (1.1.1.1.1.2.3.4.2.2.1)

Сын: Александр (1.1.1.1.1.2.3.4.2.2.1.1.1)

1.1.1.1.1.2.3.4.2.2.2.1. Фомина (Бушинская) Анна Борисовна (25.11.1942)

Родилась: 25.11.1942. Место жительства: Россия, Омск. Возраст: 71. Род: Бушинские. Потомственная дворянка.

Отец: Бушинский Борис Петрович (24.07.1915-09.11.2000) (1.1.1.1.1.2.3.4.2.2.2)

Мать: Бушинская Елена Прокопьевна (01.05.1914-18.07.2005)

Муж: Фомин Владимир Васильевич (12.03.1941-05.03.2008)

Сын: Фомин Алексей Владимирович (07.08.1967) (1.1.1.1.1.2.3.4.2.2.2.1.1)

Сын: Фомин Александр Владимирович (13.07.1973) (1.1.1.1.1.2.3.4.2.2.2.1.2)

1.1.1.1.1.2.3.4.2.2.2.2. Бушинский Дмитрий Борисович (05.10.1946-11.06.1996)

Родился: 05.10.1946. Умер: 11.06.1996. Продолжительность жизни: 49. Место жительства: Россия, Омск. Род: Бушинские. Потомственный дворянин.

Отец: Бушинский Борис Петрович (24.07.1915-09.11.2000) (1.1.1.1.1.2.3.4.2.2.2)

Мать: Бушинская Елена Прокопьевна (01.05.1914-18.07.2005)

Жена: Бушинская Екатерина Алексеевна

Дочь: Дедова (Бушинская) Анжела Дмитриевна (12.06.1971) (1.1.1.1.1.2.3.4.2.2.2.2.1)

Жена: Махмина Любовь Николаевна (29.03.1957)

Сын: Бушинский Сергей Дмитриевич (09.04.1986) (1.1.1.1.1.2.3.4.2.2.2.2.2)

Дочь: Бушинская (Махмина) Елена Дмитриевна (14.08.1989) (1.1.1.1.1.2.3.4.2.2.2.2.3)

1.1.1.1.1.2.3.4.2.2.3.1. Бушинский Валентин Игоревич (24.07.1944)

Родился: 24.07.1944, Ижевск. Место жительства: Россия, Москва. Возраст: 70. Инженер-строитель. Род: Бушинские. Потомственный дворянин.

Отец: Бушинский Игорь Петрович (19.02.1918-17.03.1989) (1.1.1.1.1.2.3.4.2.2.3)

Мать: Бушинская (Харламова) Анна Федоровна (18.08.1921-07.08.2013)

Жена: Бушинская (Галатина) Лидия Ивановна (03.01.1946)

Дочь: Бушинская Эвелина Валентиновна (27.09.1971) (1.1.1.1.1.2.3.4.2.2.3.1.1)

1.1.1.1.1.2.3.4.2.2.3.2. Перевалова (Бушинская) Марианна Игоревна (27.09.1945)

Родилась: 27.09.1945, Ижевск. Место жительства: Россия, Москва. Возраст: 68. Основное занятие: Инженер-строитель. Род: Бушинские. Потомственная дворянка.

Отец: Бушинский Игорь Петрович (19.02.1918-17.03.1989) (1.1.1.1.1.2.3.4.2.2.3)

Мать: Бушинская (Харламова) Анна Федоровна (18.08.1921-07.08.2013)

Муж: Перевалов Владимир Фёдорович (05.06.1945-23.09.2002) Полковник в отставке.

Сын: Перевалов Илья Владимирович (13.04.1971) (1.1.1.1.1.2.3.4.2.2.3.2.1)

Поколение 13

1.1.1.1.1.2.3.4.2.2.1.1.1. Александр

Родился: ?

Мать: Бурцева (Лебедева) Марианна (Ляля) Николаевна (1.1.1.1.1.2.3.4.2.2.1.1)

1.1.1.1.1.2.3.4.2.2.2.1.1. Фомин Алексей Владимирович (07.08.1967)

Родился: 07.08.1967. Место жительства: Россия, Омск. Возраст: 47. Род: Фомины

Отец: Фомин Владимир Васильевич (12.03.1941-05.03.2008)

Мать: Фомина (Бушинская) Анна Борисовна (25.11.1942) (1.1.1.1.1.2.3.4.2.2.2.1)

Жена: Фомина Оксана Анатольевна (18.04.1970)

Дочь: Фомина Екатерина Алексеевна (04.09.1989) (1.1.1.1.1.2.3.4.2.2.2.1.1.1)

1.1.1.1.1.2.3.4.2.2.2.1.2. Фомин Александр Владимирович (13.07.1973)

Родился: 13.07.1973. Место жительства: Россия, Омск. Возраст: 41. Род: Фомины

Отец: Фомин Владимир Васильевич (12.03.1941-05.03.2008)

Мать: Фомина (Бушинская) Анна Борисовна (25.11.1942) (1.1.1.1.1.2.3.4.2.2.2.1)

Жена: Фомина Светлана Валерьевна (03.12.1972)

Дочь: Фомина (Алгазина) Анна Александровна (20.05.1992) (1.1.1.1.1.2.3.4.2.2.2.1.2.1)

Жена: Фомина Жанна Алексеевна (04.04.1974)

Сын: Фомин Арсений Александрович (10.02.2006) (1.1.1.1.1.2.3.4.2.2.2.1.2.2)

1.1.1.1.1.2.3.4.2.2.2.2.1. Бушинская Анжела Дмитриевна (Дедова) (12.06.1971)

Родилась: 12.06.1971. Место жительства: Россия, Москва (Омск). Возраст: 43. Род: Бушинские. Потомственная дворянка.

Отец: Бушинский Дмитрий Борисович (05.10.1946-11.06.1996) (1.1.1.1.1.2.3.4.2.2.2.2)

Мать: Бушинская Екатерина Алексеевна (06.09.1947)

Муж: Дедов Юрий Александрович

Дочь: Бушинская Екатерина Владимировна (Дедова Екатерина Юрьевна) (1.1.1.1.1.2.3.4.2.2.2.2.1.1)

1.1.1.1.1.2.3.4.2.2.2.2.2. Бушинский Сергей Дмитриевич (09.04.1986)

Родился: 09.04.1986. Место жительства: Россия, Омск. Возраст: 28. Род: Бушинские. Потомственный дворянин.

Отец: Бушинский Дмитрий Борисович (05.10.1946-11.06.1996) (1.1.1.1.1.2.3.4.2.2.2.2)

Мать: Махмина Любовь Николаевна (29.03.1957)

Жена: Улашина Ксения Сергеевна (24.12.1988)

Сын: Бушинский Михаил Сергеевич (15.01.2013) (1.1.1.1.1.2.3.4.2.2.2.2.2.1)

1.1.1.1.1.2.3.4.2.2.2.2.3. Бушинская (Махмина) Елена Дмитриевна (14.08.1989)

Родилась: 14.08.1989. Место жительства: Россия, Омск. Возраст: 25. Род: Бушинские. Потомственная дворянка.

Отец: Бушинский Дмитрий Борисович (05.10.1946-11.06.1996) (1.1.1.1.1.2.3.4.2.2.2.2)

Мать: Махмина Любовь Николаевна (29.03.1957)

1.1.1.1.1.2.3.4.2.2.3.1.1. Бушинская Эвелина Валентиновна (27.09.1971)

Родилась: 27.09.1971, Москва. Место жительства: Россия, Москва. Возраст: 42. Инженер-экономист. Род: Бушинские. Потомственная дворянка.

Отец: Бушинский Валентин Игоревич (24.07.1944) (1.1.1.1.1.2.3.4.2.2.3.1)

Мать: Бушинская (Галатина) Лидия Ивановна (03.01.1946)

Отец ребёнка: Осмоловский Станислав Игоревич (15.01.1968) (герба «Боньча»)

Сын: Осмоловский Максим Станиславович (11.07.2003) (1.1.1.1.1.2.3.4.2.2.3.1.1.1)

1.1.1.1.1.2.3.4.2.2.3.2.1. Перевалов Илья Владимирович (13.04.1971)

Родился: 13.04.1971, Москва. Место жительства: Россия, Москва. Возраст: 43. Кадровый офицер в отставке. Инженер-строитель, ГИП (Главный инженер проекта). Род: Переваловы

Отец: Перевалов Владимир Фёдорович (05.06.1945-23.09.2002)

Мать: Перевалова (Бушинская) Марианна Игоревна (27.09.1945) (1.1.1.1.1.2.3.4.2.2.3.2)

Жена: Перевалова (Сивачева) Ольга Викторовна (14.11.1972)

 Учитель русского языка и литературы. Категория: высшая. 

Дочь: Перевалова Александра Ильинична (07.04.1994) (1.1.1.1.1.2.3.4.2.2.3.2.1.1)

Сын: Перевалов Иван Ильич (06.01.2011) (1.1.1.1.1.2.3.4.2.2.3.2.1.2)

Поколение 14

1.1.1.1.1.2.3.4.2.2.2.1.1.1. Фомина Екатерина Алексеевна (04.09.1989)

Родилась: 04.09.1989. Место жительства: Россия, Омск. Возраст: 25. Род: Фомины

Отец: Фомин Алексей Владимирович (07.08.1967) (1.1.1.1.1.2.3.4.2.2.2.1.1)

Мать: Фомина Оксана Анатольевна (18.04.1970)

Муж: Кислицын Денис Геннадьевич (06.04.1990)

1.1.1.1.1.2.3.4.2.2.2.1.2.1. Фомина (Алгазина) Анна Александровна (20.05.1992)

Родилась: 20.05.1992. Место жительства: Россия, Омск. Возраст: 22. Род: Фомины

Отец: Фомин Александр Владимирович (13.07.1973) (1.1.1.1.1.2.3.4.2.2.2.1.2)

Мать: Фомина Светлана Валерьевна (03.12.1972)

1.1.1.1.1.2.3.4.2.2.2.1.2.2. Фомин Арсений Александрович (10.02.2006)

Родился: 10.02.2006. Место жительства: Россия, Омск. Возраст: 8. Род: Фомины

Отец: Фомин Александр Владимирович (13.07.1973) (1.1.1.1.1.2.3.4.2.2.2.1.2)

Мать: Фомина Жанна Алексеевна (04.04.1974)

1.1.1.1.1.2.3.4.2.2.2.2.1.1. Дедова Екатерина Юрьевна (Бушинская Екатерина Владимировна)

Родилась: г.Норильск. Место жительства: Россия, Москва

Отец: Дедов Юрий Александрович (г.Норильск)

Мать: Бушинская (Дедова) Анжела Дмитриевна (12.06.1971) (1.1.1.1.1.2.3.4.2.2.2.2.1)

1.1.1.1.1.2.3.4.2.2.2.2.2.1. Бушинский Михаил Сергеевич (15.01.2013)

Родился: 15.01.2013. Место жительства: Россия, Омск. Возраст: 1. Род: Бушинские. Потомственный дворянин.

Отец: Бушинский Сергей Дмитриевич (09.04.1986) (1.1.1.1.1.2.3.4.2.2.2.2.2)

Мать: Улашина Ксения Сергеевна (24.12.1988)

1.1.1.1.1.2.3.4.2.2.3.1.1.1. Осмоловский Максим Станиславович (11.07.2003)

Родился: 11.07.2003, Москва. Место жительства: Россия, Москва. Возраст: 19. Потомственный дворянин.

Отец: Осмоловский Станислав Игоревич (15.01.1968) Потомственный дворянин.

Мать: Бушинская Эвелина Валентиновна (27.09.1971) (1.1.1.1.1.2.3.4.2.2.3.1.1)

1.1.1.1.1.2.3.4.2.2.3.2.1.1. Перевалова Александра Ильинична (07.04.1994)

Родилась: 07.04.1994, Москва. Место жительства: Россия, Москва. Возраст: 20. Основное занятие: Студентка МАРХИ. Род: Переваловы.

Отец: Перевалов Илья Владимирович (13.04.1971) (1.1.1.1.1.2.3.4.2.2.3.2.1)

Мать: Перевалова (Сивачева) Ольга Викторовна (14.11.1972)

1.1.1.1.1.2.3.4.2.2.3.2.1.2. Перевалов Иван Ильич (06.01.2011)

Родился: 06.01.2011, Москва. Место жительства: Россия, Москва. Возраст: 3. Род: Переваловы.

Отец: Перевалов Илья Владимирович (13.04.1971) (1.1.1.1.1.2.3.4.2.2.3.2.1)

Мать: Перевалова (Сивачева) Ольга Викторовна (14.11.1972)

Литература 
  (Огромное спасибо пану Тадеушу за личную помощь и пояснения к особенностям польской геральдики).
 
 И. П. Лесли «Смоленское дворянское ополчение 1812 г.»
 Д.П .Шпиленко «Материалы к родословию Смоленского дворянства в 3-х частях».
 Б. Г. Федоров «Смоленская шляхта в 2-х томах».
 Борисов И. В. «Дворянские гербы России: опыт учета и описания XI—XXI частей „Общего Гербовника дворянских родов Всероссийской Империи“». В приложении Дело № 8 по составлению «Сборника неутвержденных гербов Российских дворянских родов» В. К. Лукомского, с рисунками гербов, выполненных пером.
 Uruski Seweryn «Rodzina. Herbarz szlachty polskiej. T.2.»
 Jakub Brodacki «Choragiew Ziemska Smolenska 5 stycznia 1633 roku.»